Pietro dell'Aquila (XIII secolo) – cardinale cattolico italiano
Pietro dell'Aquila (XIV secolo) – vescovo cattolico italiano